Benthosuchus (betekent 'diepwaterkrokodil') is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Trias van Rusland. Het leefde voornamelijk aquatisch in rivieren en meren. Er zijn meerdere soorten bekend, waarvan de grootste ongeveer tweehonderdvijftig centimeter lang is.

Naamgeving
De Russische paleontoloog Ivan Yefremov [Efremov] vond in 1927 fossielen bij Wachnewo benoemde daarvoor in eerste instantie het geslacht Benthosaurus 'diepwaterhagedis' (van het Oudgriekse βένθος (benthos) 'diepte, diep water') in zijn oorspronkelijke beschrijving uit 1929, met het oog op de duidelijke aanpassing aan het leven in diep water die blijkt uit de positie van de oogkassen en de vlakheid van de schedel. De typesoort Benthosaurus sushkini eerde zijn overleden leraar Petr Sushkin. De geslachtsnaam was echter in 1886 al toegewezen aan de vis Benthosaurus door Goode & Bean en Jefremow hernoemde het geslacht daarom in Benthosuchus ('diepwaterkrokodil') in 1937.

Het holotype is PIN 2243/1, een schedel uit het Olenekien.

Er zijn verschillende andere soorten benoemd. Benthosuchus uralensis Ochev 1958 is gebaseerd op specimen PIN 4167/1, een schedel. De soortaanduiding verwijst naar de Oeral. Benthosuchus korobkovi Ivakhnenko 1972 is gebaseerd op specimen PIN 3200/1, een schedel. Benthosuchus bashkiricus Otschev 1972 is gebaseerd op specimen PIN 4168/1, de rechterhelft van een schedelbasis. De soortaanduiding verwijst naar de Basjkieren. Benthosuchus bystrowi Getmanov 1989 is gebaseerd op specimen PIN 3783/1, een schedel. Benthosuchus gusevae Novikov 2012 is gebaseerd op specimen SOIKM KMK K_23420, een gedeeltelijke schedel.

Beschrijving 
De schedel van Benthosuchus is ongeveer vijfenzeventig centimeter lang (hij is relatief kort bij jonge individuen, maar wordt langer met de leeftijd), en de totale lichaamslengte is ongeveer tweehonderdvijftig centimeter. Het leefde in wijd overlopende rivieren van de Oost-Russische laagvlakte.

Benthosuchus heeft een spitse snuit.

Fylogenie 
Benthosuchus wordt traditioneel beschouwd als een lid van de temnospondyle superfamilie Trematosauroidea en de familie Benthosuchidae werd in 1940 opgericht om Benthosuchus en de verwante trematosauride Thoosuchus op te nemen. Sommige recente fylogenetische studies hebben Benthosuchus volledig uit de Trematosauroidea verwijderd, waardoor het een nauwere verwant is van Mastodonsauroidea, een andere groep temnospondylen uit het Trias. Andere studies behouden Benthosuchus binnen de Trematosauroidea, maar aangezien Benthosuchus en Thoosuchus opeenvolgende basale posities op deze bomen hebben, vormen ze een parafyletische groep, geen geldige clade. In beide gevallen is Benthosuchidae een monotypische familie die alleen Benthosuchus bevat.

Benthosuchus wordt traditioneel beschouwd als een naaste verwant van een groep temnospondylen die capitosauriërs worden genoemd. In het bijzonder lijkt het sterk op de capitosauriiër Wetlugasaurus. Veel van de vroege grootschalige fylogenetische analyses van temnospondylen plaatsen Benthosuchus in de clade Capitosauria. Recentere analyses zoals die van Fortuny et al. (2011) herstellen Benthosuchus binnen de andere clade Trematosauria. Af en toe is het gegroepeerd in de buurt van de trematosauride familie Trematosauridae als een basaal lid van de groep Trematosauroidea. Fortuin et al. ontdekte dat Benthosuchus zich buiten Trematosauroidea positioneerde als een meer basale trematosauriër. Hieronder is een cladogram van Fortuny et al. (2011) met de fylogenetische plaatsing van Benthosuchus:

Uitgestorven amfibieën